Élisabeth de Hesse est le nom donné à plusieurs princesses de la Maison de Hesse :
 , fille d', landgrave de Hesse et d', épouse du comte Jean  de Sayn.
 , fille d'Othon  de Hesse, landgrave de Hesse, et d'Adélaïde de Ravensberg, mariée à Rodolphe II de Saxe.
 , princesse de Nassau-Weilbourg, fille de Louis  de Hesse, landgrave de Hesse, et d', mariée à  de Nassau-Weilbourg.
  (1466-1523), comtesse de Nassau-Dillenbourg, fille d'Henri III de Hesse, landgrave de Haute-Hesse, et d'Anne de Katzenelnbogen, mariée à Jean V de Nassau-Dillenbourg.
 Élisabeth de Hesse (1502-1557), princesse de Saxe, fille de Guillaume II de Hesse, landgrave de Basse-Hesse puis de toute la Hesse, et d'Anne de Mecklembourg-Schwerin, mariée à .
 Élisabeth de Hesse (1503-1563), comtesse palatine de Deux-Ponts, fille de Guillaume Ier de Hesse, landgrave de Basse-Hesse, et d'Anne de Brunswick-Wolfenbüttel, mariée à Louis II de Bavière.
 Élisabeth de Hesse (1539-1582), électrice palatine, fille de Philippe  de Hesse, landgrave de Hesse, et de Christine de Saxe, mariée à Louis VI du Palatinat.
 , comtesse de Nassau-Gleiberg, fille de Georges  de Hesse-Darmstadt, landgrave de Hesse-Darmstadt, et de Madeleine de Lippe, mariée à Jean-Casimir de Nassau-Gleiberg.
 Élisabeth de Hesse-Cassel (1596-1625), duchesse de Mecklembourg-Güstrow, fille de Maurice de Hesse-Cassel, landgrave de Hesse-Cassel, et d'Agnès de Solms-Laubach, mariée à Jean-Albert II de Mecklembourg-Güstrow.
 Élisabeth-Madeleine de Hesse-Darmstadt (1600-1624), comtesse de Montbéliard, fille de Louis V de Hesse-Darmstadt, landgrave de Hesse-Darmstadt, et de Madeleine de Brandebourg, mariée à Louis-Frédéric de Wurtemberg.
 , abbesse de Herford, fille de Guillaume V de Hesse-Cassel, landgrave de Hesse-Cassel, et d'Amélie-Élisabeth de Hanau-Münzenberg.
 Élisabeth-Amélie de Hesse-Darmstadt (1635-1709), électrice palatine, fille de Georges II de Hesse-Darmstadt, landgrave de Hesse-Darmstadt, et de Sophie-Éléonore de Saxe, mariée à Philippe-Guillaume de Neubourg.
 Marie-Élisabeth de Hesse-Darmstadt (1656-1674), fille de Louis VI de Hesse-Darmstadt, landgrave de Hesse-Darmstadt, et de Marie-Élisabeth de Holstein-Gottorp, mariée à Henri de Saxe-Römhild.
 Élisabeth-Henriette de Hesse-Cassel (1661-1682), princesse de Prusse, fille de Guillaume VI de Hesse-Cassel, landgrave de Hesse-Cassel, et d'Edwige de Brandebourg, mariée à Frédéric  de Prusse.
 Élisabeth-Dorothée de Hesse-Darmstadt (1676-1721), landgravine de Hesse-Hombourg, fille de Louis VI de Hesse-Darmstadt, landgrave de Hesse-Darmstadt, et d'Élisabeth-Dorothée de Saxe-Gotha-Alternbourg, mariée à  de Hesse-Hombourg.
 Élisabeth de Hesse-Darmstadt (1864-1918), grande-duchesse de Russie, fille de Louis IV de Hesse, grand-duc de Hesse, et d'Alice du Royaume-Uni, mariée à Serge Alexandrovitch de Russie.
 Élisabeth de Hesse-Darmstadt (1895-1903), fille d'Ernest-Louis de Hesse, grand-duc de Hesse-Darmstadt, et de Victoria-Mélita de Saxe-Cobourg-Gotha.

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique